

Patronyme
Classement par ordre alphabétique du prénom :
 Jean-Jacques Vincensini (1948- ), professeur de langue et littérature médiévales à l'Université de Corte, auteur, narratologue, professeur / chercheur au Centre d'études supérieures de la Renaissance ;
 Noëlle Vincensini, (1927- ), réalisatrice, écrivaine et militante associative française ;
 Paul Vincensini, (1930-1985), poète français ;
 Paul Félix Vincensini, (1896-1978), mathématicien français ;
 Thomas Vincensini, (1993- ), footballeur français.

Notes et références 

Homonymie de patronyme